Henningsen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Henning, notamment porté par :

  (1918–2012), militaire et homme politique norvégien ;
  (né en 1985), footballeur danois ;
  (1815–1877), aventurier et écrivain américain ;
  (1855–1930), illustrateur et peintre danois ;
 Frants Henningsen (1850–1908), illustrateur et peintre danois, frère du précédent ;
 Juliane Henningsen (née en 1984), femme politique groenlandaise ;
 Poul Henningsen (1894–1967), architecte et écrivain danois ;
  (1924–2007), homme d'affaires, activiste politique et philanthrope américain.

Références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien